Зо́лтан Ко́чиш (; 30 мая 1952, Будапешт — 6 ноября 2016, там же) — венгерский пианист и дирижёр.

Биография 
В 1971 г. окончил в Будапеште Академию музыки имени Ференца Листа (где среди его учителей были, в частности, П.Кадоша, , Д.Куртаг). С 1970 г. выступал как пианист, гастролировал в Европе, США, СССР, Японии, Австралии, Латинской Америке. Участвовал в камерных ансамблях (дуэт со Святославом Рихтером, исполнение дуэтов Моцарта, Равеля, Брамса с Деже Ранки). Участвовал в различных музыкальных фестивалях (в том числе в Зальцбурге, Эдинбурге, Париже, Люцерне, «Пражская весна»). Выступал с ведущими оркестрами (Берлинский филармонический, Королевский филармонический, Венский филармонический, Чикагский симфонический) и известными дирижёрами (Клаудио Аббадо, Кристоф фон Донаньи, , Чарльз Маккеррас, Ловро фон Матачич, Шарль Дютуа, Герберт Блумстедт, Майкл Тилсон Томас).

C 1973 г. преподавал в Музыкальной академии Ференца Листа. В течение более 20 лет публиковал статьи о музыке (журнал Holmi).

В 1983 г. вместе с Иваном Фишером основал Будапештский фестивальный оркестр и на протяжении 14 лет был одним из его руководителей, в 1997 году возглавил Венгерский национальный филармонический оркестр. Осуществил венгерские премьеры произведений Шёнберга, «Потопа» Стравинского.

Прославился как интерпретатор музыки Белы Бартока, в 1980-1999 гг. (преимущественно в 1990-х) осуществил запись всех его сольных фортепианных сочинений. В обширной дискографии Кочиша также К. Дебюсси, Ф. Лист, В. А. Моцарт, М. Равель, С. В. Рахманинов, Д. Скарлатти, Ф. Шопен, Ф. Шуберт и др. композиторы. Пропагандировал музыку венгерских композиторов XX века.

С 1990 года ежегодно в свой день рождения давал концерт, сборы от которого перечисляются на лечение больных детей.

Работы в кинематографе 
 1977  (Dialóg Filmstúdió, Венгрия) — соло на фортепиано
 1989  (телесериал, EuroArts Music International et al., ФРГ) — солист
 1992 Les variacions Gould (документальный; Испания) — камео
 1997 Ottilia (документальный; Венгрия) — камео
 1998 Wolfgang Amadeus Mozart (7-й эпизод 1-го сезона телесериала Гармонии / Harmoniques; Бельгия, Германия, Франция) — архивная видеозапись
 2001 Zoltán Kocsis, un musicien passe (документальный; Франция) — камео
 2003 Венгерское прикосновение / The Hungarian Touch (ТВ, документальный; Франция) — камео
 2005  (короткометражный, Producciones Perpento, Испания) — композитор
 2010 Бьютифул (Мексика, Испания) — исполнение в саундтреке Adagio assai из фортепианного концерта соль мажор Равеля
 2011  (видео, Венгрия) — композитор

Награды и признание 
 1-я премия конкурса пианистов имени Бетховена (1970; Венгерское радио)
 Премия Ференца Листа правительства Венгрии (1977)
 Премия имени Кошута (1978, 2005)
 MIDEM Classical Awards (Канны, 2004)
 Орден Искусств и литературы (2004)
 звание «Посол Венгерской культуры» (23.1.2007)
 цепь Корвин (; 2012)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография 
 
 
 

Выпускники Музыкальной академии Ференца Листа
Преподаватели Музыкальной академии Ференца Листа
Академические музыканты Венгрии
Лауреаты международного конкурса «Концертино Прага»
Лауреаты премии Кошута
Почётные граждане Будапешта
Лауреаты премии журнала Gramophone